Termin R-enzim ima više značenja.

 Pululanaza, enzim
 Limit dekstrinaza, enzim